Un lacet, diminutif de lacs (du latin , sens identique), est au sens premier un nœud coulant (utilisé pour le braconnage). Le sens de ce mot s'est ensuite diversifié :
 Le lacet est une rotation d'un mobile autour d'un axe vertical (l'axe de lacet) qui entraîne un changement de direction dans le plan horizontal. 
 Le lacet en mathématiques.
 Le lacet de chaussure.
 Le lacet, un type de confiserie gélatineuse en cordon, analogue au précédent par sa forme et sa consistance permettant de tresser plusieurs éléments entre eux.
 Lacet étrangleur
 Le signe ou test du lacet est un examen permettant une évaluation de la résistance ou de la fragilité des vaisseaux capillaires sanguins.
 Les virages en lacets.